«Сильный мужчина» () — польский чёрно-белый немой художественный фильм, драма 1929 года. Экранизация одноименной повести Станислава Пшибышевского.

Сюжет 
Генрик Белецкий — суровый человек, который жаждет славы. Он убивает забытого писателя и крадёт его рукописи, чтобы присвоить себе авторство. Под влиянием любви он продолжает сеять зло, и в результате должен погибнуть сам.

В ролях 
 Григорий Хмара — Генрик Белецкий
 Агнес Кук — Лукия, любовница Генрика
 Юлиан Кшевиньский — Лигенза
 Мария Майдрович — Нина, жена Лигензы
 Артур Соха — Ежи Гурский
 Станислава Высоцкая — бабушка Белецкого
 Александр Зельверович — издатель
 Ян Курнакович — секретарь издателя
 Лех Оврон — актёр
 Текла Трапшо — хозяйка дома на Садовой улице
 Тадеуш Фиевский — гостиничный бой
 Роман Дерень — лакей в гостинице
 Болеслав Межеевский — ''директор театра

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Описание фильма на сайте fn.org.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Чёрно-белые фильмы Польши
Немые фильмы Польши
Фильмы-драмы Польши
Фильмы Генрика Шаро
Фильмы Польши 1929 года